Sceaux (Yonne)
 Sceaux (Hauts-de-Seine)